Clare Arnold is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door actrice Kathleen Robertson.

Clare Arnold was met haar laatste jaar bezig van de middelbare school toen ze met de vriendengroep kennis maakte, die toen eerstejaars waren op de universiteit. Ze bleef toen een paar seizoenen.
Ze heeft een hoog IQ, is lekker wild en dochter van de hoofd van de universiteit.
Eerst was ze helemaal weg van Brandon Walsh en probeerde alles om hem te krijgen.
Brandon vond haar heel leuk maar dat ze de dochter van … was hield hem tegen.
In seizoen 5 ging Clare ook naar de universiteit waar de rest ook op zat.

Toen ze naar de universiteit ging veranderde haar karakter ook, ze werd wat rustiger en viel steeds beter in de groep.
Een tijd later kregen Kelly en Donna een kamer vrij van hun appartement en toevallig kwamen ze toen Clare tegen en die zocht nog een kamer, dus ze ging bij hun wonen.
De drie meisjes werden de beste vriendinnen. Clare kreeg hier kort erna een relatie met David Silver de ex van Donna Martin wat eerst wat spanningen gaf maar na loop van tijd ging het allemaal goed tussen deze personen.
David was nog niet helemaal over Donna heen en dat veroorzaakte de breuk tussen Clare en David.

Op een gegeven moment ging Clare bijles geven aan Steve Sanders en ze werden uiteindelijk verliefd op elkaar en raakte in een heftige relatie.
Clare was ook de eerste vrouw die Steve aan kon.
Deze relatie was in seizoen 6 en 7, op het eind van seizoen 7 praten ze over samen wonen.
Maar dan opeens ging de vader van Clare naar Parijs Frankrijk om daar te werken, Clare zou eerst bij Steve blijven maar besloot uiteindelijk om haar vader te volgen.

Dit was meteen het einde van Clare in de serie.

Arnold Clare